Пётр Семёнович Маслов (24 августа 1918 — 24 сентября 1993) — , , Народный артист Татарской АССР, Заслуженный артист РСФСР.

Биография 
 Родился 24 августа 1918 году в селе ТӘМТЕ (Теньки) Теньковской волости (ТӘМТЕ ВУЛЫСЫ (Теньковская волость)) Свияжского уезда Казанской губернии.
 1941 год — окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта.
 1945 год — окончил Военно-транспортную академию.
 1949 год — окончил театральную студию при Московском художественном академическом театре.
 1949—1955, 1956—1959 — актёр труппы Ярославского драматического театра.
 1955—1956 годы — актёр театра Центрального дома Советской Армии в Австрии.
 1960—1993 годы — актёр труппы Казанского Большого драматического театра имени В. И. Качалова.
 1978—1993 годы — преподаватель Казанского театрального училища.
 Умер 24 сентября 1993 года в Казани.

Творчество 
 Приверженец МХАТовской психологической школы, создал ряд значительных образов:
 Мармеладов «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского
 Монахов «Варвары» А. М. Горького
 Еремеев «Прошлым летом в Чулимске» А. В. Вампилова и др.

Признание 
 Народный артист Татарской АССР (1975)
 Заслуженный артист РСФСР (1981)

Источники 
 «Татарский энциклопедический словарь» Казань, Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1999
 Ю. А. Благов «Татарская энциклопедия» Казань, Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002-14

Масловы
Народные артисты Татарской АССР
Преподаватели Казанского театрального училища
Персоналии:Театр драмы имени Фёдора Волкова
Выпускники Военной академии материально-технического обеспечения
Выпускники МИИТа